Sigel es un personaje de la serie manga Aa! Megami-sama creada por Kōsuke Fujishima.

Sigel (シーグル Shīguru) originalmente era un antiguo maniquí automatizado de bienvenida con la forma de una niña de diez años, con un mensaje que decía "bienvenidos" grabado en un reproductor de cinta interno. Era propiedad de una señora que tenía una tienda de antigüedades, el robot de Skuld Banpei-kun se enamoró del maniquí a primera vista, llegando incluso a sacar su forma inmóvil de la entrada de la tienda. el reproductor de voz de la maniquí finalmente se rompió y ella fue enviada al depósito de basura, donde fue reclamada por la propietario del garaje whirlwind, Chihiro. Chihiro le puso al maniquí,  un nuevo reproductor de voz digital, luego al llegar Skuld a la tienda de Chihiro le pide que le dé el maniquí con la peculiar frase "me vendere por ella". Después Skuld reforma al maniquí en un androide sensible, robot caminante, al principio muestra cierta reticencia hacia Banpei, aunque ella secretamente tiene un punto blando por él debido a su devoción hacia ella. Esta agradable robot no fue nombrado hasta mucho más tarde por Belldandy, quien la nombró como la runa del futhorc, s-runa Sigel.
 
Sigel muestra una gran admiración y cariño a Skuld, quien se dirige a ella como 'Skuld-sama', y ella también ha sido vista mostrando respeto por Belldandy. Sigel le va mejor tratando de alejar a los demonios del templo, aunque le falta el impresionante arsenal de armas de Banpei. Sus únicas armas son patines sobre ruedas en los talones de sus pies y brasos cohete desmontables (cuando se le preguntó acerca de estos, Skuld afirmó que son especificaciones estándar para robots).

Personajes de ¡Oh, Mi Diosa!
Kōsuke Fujishima

en:List of Oh My Goddess! characters#Sigel